Świerczyny peut faire référence à:

Toponymie 
en  Pologne:
 Świerczyny, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Świerczyny, un village de la voïvodie de Łódź